Хенштедт (нем. Hennstedt) — многозначный термин; топоним.

 Хенштедт — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Хенштедт — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

См. также 
 Хёнштедт (нем. Höhnstedt) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.